Кармасси () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Кармасси, Дэнни (род. 1947) — американский барабанщик.
 Кармасси, Массимо (род. 1943) — итальянский архитектор.